Frederick Wortendyke House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Frederick Wortendyke House (Park Ridge, New Jersey), NRHP-ID 83001592
 Frederick Wortendyke House (Woodcliff Lake, New Jersey), NRHP-ID 83001591